Sobel – jeden z operatorów (Krzyż Robertsa, Prewitt, Scharr) używanych do wykrywania krawędzi
 Sobel – polski raper, piosenkarz popowy i hip-hopowy, autor tekstów, kompozytor oraz producent muzyczny